Hal McKusick, sassofonista e clarinettista statunitense
Marshall Kirk McKusick, informatico statunitense
Victor McKusick, medico e genetista statunitense

Voci correlate
Sindrome di McKusick